Hüttenberg néven a következő települések léteznek:
Hüttenberg (Ausztria) – település az ausztriai Karintiában
Hüttenberg (Németország) – település az németországi Hessenben